Carlos Roberto Serrão Guimarães (Belém, ) é um cantor e compositor brasileiro. Sua parceria mais profícua constam Mussum, Márcio Paiva, Franco, Darcy da Mangueira e Marta Leal em Para Sempre.

Naturais de Belém (Pará)
Compositores do Pará
Cantores do Pará
Cantores de samba